Suurenkivensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suurenkivensaari (ö, lat 62,77, long 27,88), Norra Savolax, Kuopio, 
 Suurenkivensaari (ö, lat 62,83, long 27,13), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar